Список видів роду ксиларія:

Список, який станом на 18.11.2019 містить 240 визнаних видів роду ксиларія (Xylaria), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Xylaria aburiensis (Dennis) D.Hawksw., 1973
 Xylaria acerata Bat. & A.F.Vital, 1956
 Xylaria acuminatilongissima Y.M.Ju & H.M.Hsieh, 2008
 Xylaria aethiopica J.Fourn., Y.M.Ju, H.M.Hsieh & U.Lindem., 2018
 Xylaria alata F.San Martín & J.D.Rogers, 1989
 Xylaria albisquamula F.San Martín, J.D.Rogers & P.Lavín, 2001
 Xylaria alboareolata Y.M.Ju & J.D.Rogers, 2012
 Xylaria albocincta (Rehm) Y.M.Ju, H.M.Hsieh & J.D.Rogers, 2012
 Xylaria albocinctoides Y.M.Ju, H.M.Hsieh & J.D.Rogers, 2012
 Xylaria amphithele F.San Martín & J.D.Rogers, 1989
 Xylaria angulosa J.D.Rogers, Callan & Samuels, 1987
 Xylaria anisopleura (Mont.) Fr., 1851
 Xylaria antiqua Poinar, 2014
 Xylaria apiculata Cooke, 1879
 Xylaria apoda (Berk. & Broome) J.D.Rogers & Y.M.Ju, 1998
 Xylaria arbuscula Sacc., 1878
 Xylaria asperata J.D.Rogers, Rossman & Samuels, 1988
 Xylaria assamensis Lloyd, 1924
 Xylaria atrodivaricata Y.M.Ju & H.M.Hsieh, 2008
 Xylaria atroglobosa Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2012
 Xylaria atrosphaerica (Cooke & Massee) Callan & J.D.Rogers, 1990
 Xylaria avellana (Ces.) P.M.D.Martin, 1976
 Xylaria ayresii (Berk. ex Cooke) P.M.D.Martin, 1976
 Xylaria azadirachtae Anahosur, 1970

B 

Xylaria bambooensis Lloyd, 1924
 Xylaria bambusicola Y.M.Ju & J.D.Rogers, 1999
 Xylaria bannaensis Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2013
 Xylaria beilschmiediae G.Huang & L.Guo, 2014
 Xylaria benjaminii Seifert & W.Gams, 2016
 Xylaria berkeleyi Mont., 1855
 Xylaria betulicola Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2018
 Xylaria bicampaniformis Y.M.Ju, H.M.Hsieh & J.D.Rogers, 2012
 Xylaria bissei Recio, 1992
 Xylaria boergesenii (Ferd. & Winge) P.F.Cannon, 1987
 Xylaria brevicephala Lloyd, 1924
 Xylaria brunneovinosa Y.M.Ju & H.M.Hsieh, 2008
 Xylaria bulbosa (Pers.) Berk. & Broome, 1860
 Xylaria byttneriae G.Huang, L.Guo & Na Liu, 2014

C 

Xylaria candelabrum Bat. & A.F.Vital, 1948
 Xylaria cantareirensis (Henn.) J.Fourn. & Lechat, 2018
 Xylaria carabayensis (Mont.) Y.M.Ju, H.M.Hsieh & J.D.Rogers, 2012
 Xylaria carpophila (Pers.) Fr., 1849
 Xylaria castilloi F.San Martín & J.D.Rogers, 1998
 Xylaria castorea Berk., 1855
 Xylaria chardoniana (Toro) J.H.Mill., 1934
 Xylaria choui Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2011
 Xylaria cinerea J.Fourn. & M.Stadler, 2011
 Xylaria citrispora Bertault, 1984
 Xylaria claviceps F.San Martín & J.D.Rogers, 1989
 Xylaria clusiae K.F.Rodrigues, J.D.Rogers & Samuels, 1990
 Xylaria comosoides Læssøe, 1999
 Xylaria compressa Pat. & Gaillard, 1888
 Xylaria compuncta (Jungh.) Berk., 1854
 Xylaria conopeicola J.Fourn. & Lechat, 2018
 Xylaria coprinicola Y.M.Ju, H.M.Hsieh & X.S.He, 2011
 Xylaria coprophila Wehm., 1942
 Xylaria cordovensiformis Bat. & A.F.Vital, 1956
 Xylaria coremiifera J.D.Rogers & Y.M.Ju, 2004
 Xylaria corniformis (Fr.) Fr., 1849
 Xylaria cornu-damae (Schwein.) Berk., 1873
 Xylaria cranioides (Sacc. & Paol.) Dennis, 1976
 Xylaria crinalis Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2018
 Xylaria crozonensis P.Leroy & Mornand, 2004
 Xylaria cubensis (Mont.) Fr., 1851
 Xylaria culicicephala A.I.Romero & Hladki, 2010
 Xylaria culleniae Berk. & Broome, 1873
 Xylaria cupressoides Bertault, 1984

D 

Xylaria dealbata Berk. & M.A.Curtis, 1854
 Xylaria dennisii Narula & Rawla, 1985
 Xylaria digitata (L.) Grev., 1825
 Xylaria diminuta F.San Martín & J.D.Rogers, 1998
 Xylaria discolor (Berk. & Broome) Y.M.Ju, H.M.Hsieh, J.D.Rogers & Jaklitsch, 2012
 Xylaria duranii F.San Martín & Vanoye, 2001

E 

Xylaria entomelaina J.Fourn. & Lechat, 2018
 Xylaria eugeniae F.San Martín, Vanoye & P.Lavín, 1998
 Xylaria exalbida Bat. & A.F.Vital, 1956

F 

Xylaria fanjingensis Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2013
 Xylaria feejeensis (Berk.) Fr., 1851
 Xylaria ficicola Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2011
 Xylaria filiformis (Alb. & Schwein.) Fr., 1849
 Xylaria filiformoidea Hladki & A.I.Romero, 2010
 Xylaria fioriana Sacc., 1910
 Xylaria fockei (Miq.) Cooke, 1884
 Xylaria foliicola G.Huang & L.Guo, 2014
 Xylaria formosana Y.M.Ju & Tzean, 1985
 Xylaria fraseri M.A.Whalley, Y.M.Ju, J.D.Rogers & Whalley, 2000
 Xylaria friesii Læssøe, 1992
 Xylaria frustrulata Bat. & A.F.Vital, 1948
 Xylaria furcata Fr., 1851
 Xylaria fusispora Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2013

G 

Xylaria galandii Bertault, 1984
 Xylaria glebulosa (Ces.) Y.M.Ju & J.D.Rogers, 1999
 Xylaria gracillima (Fr.) Fr., 1851
 Xylaria grammica (Mont.) Mont., 1851
 Xylaria griseo-olivacea J.D.Rogers & Rossman, 1988
 Xylaria griseosepiacea Y.M.Ju & H.M.Hsieh, 2008
 Xylaria guaranitica (Speg.) Dennis, 1959
 Xylaria guareae Læssøe & Lodge, 1994
 Xylaria guazumae F.San Martín & J.D.Rogers, 1989
 Xylaria guepinii (Fr.) Ces., 1861

H 

Xylaria hainanensis Y.F.Zhu & L.Guo, 2011
 Xylaria heliscus (Mont.) J.D.Rogers & Y.M.Ju, 1998
 Xylaria hemisphaerica Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2013
 Xylaria himalayensis Narula & Rawla, 1985
 Xylaria hippotrichoides (Sowerby) Sacc., 1882
 Xylaria hongkongensis A.M.C.Tang, R.Y.C.Lam & M.W.K.Leung, 2014
 Xylaria hypoxylon (L.) Grev., 1824
 Xylaria hypsipoda Massee, 1899

I 

Xylaria intracolorata (J.D.Rogers, Callan & Samuels) J.D.Rogers & Y.M.Ju, 1998
 Xylaria intraflava Y.M.Ju & H.M.Hsieh, 2008

J 

Xylaria jaliscoensis F.San Martín, J.D.Rogers & Y.M.Ju, 2002
 Xylaria jiangsuensis G.Huang & L.Guo, 2015
 Xylaria jolyana Bertault, 1984

K 

Xylaria kamatii A.Pande, 1974
 Xylaria karsticola J.Fourn. & M.Stadler, 2011
 Xylaria karyophthora Husbands, Urbina & Aime, 2018
 Xylaria kaumanae J.D.Rogers, Hemmes & Y.M.Ju, 2003
 Xylaria kretzschmarioidea J.D.Rogers & Rossman, 1988

L 

Xylaria laurentii Henn., 1907
 Xylaria lechatii Y.M.Ju, H.M.Hsieh, J.D.Rogers & J.Fourn., 2012
 Xylaria lepidota Y.M.Ju, H.M.Hsieh, Lar.N.Vassiljeva & Akulov, 2009
 Xylaria leptosperma J.Fourn. & Lechat, 2018
 Xylaria liquidambaris J.D.Rogers, Y.M.Ju & F.San Martín, 2002
 Xylaria longipes Nitschke, 1867
 Xylaria longissima Hashemi, Khodap., Zare & Elahinia, 2015
 Xylaria louisii (Dennis) D.Hawksw., 1973
 Xylaria lutea Beeli, 1926
 Xylaria luteostromata Lloyd, 1919

M 

Xylaria macrospora (Penz. & Sacc.) P.M.D.Martin, 1976
 Xylaria magniannulata F.San Martín & J.D.Rogers, 1989
 Xylaria magnoliae J.D.Rogers, 1979
 Xylaria maitlandii (Dennis) D.Hawksw., 1973
 Xylaria mali Fromme, 1928
 Xylaria maraca M.A.Whalley, Y.M.Ju, J.D.Rogers & Whalley, 2000
 Xylaria massula Ces., 1879
 Xylaria maumeei Lloyd, 1924
 Xylaria meliacearum Læssøe, 1994
 Xylaria mellissii (Berk.) Cooke, 1883
 Xylaria memecyli A.Pande, 1974
 Xylaria mesenterica (Möller) M.Stadler, Læssøe & J.Fourn., 2008
 Xylaria mexicana F.San Martín, J.D.Rogers & P.Lavín, 1998
 Xylaria michoacana F.San Martín, J.D.Rogers & P.Lavín, 2001
 Xylaria microceras (Mont.) Berk., 1851
 Xylaria minuta Panwar, 1974
 Xylaria moelleroclavus J.D.Rogers, Y.M.Ju & Hemmes, 1997
 Xylaria moliwensis Læssøe, 2002
 Xylaria monstrosa A.Pande, Waing., L.Prasad, Y.Vaidya & Vaidya, 2001
 Xylaria montagnei Hamme & Guerrero, 1997
 Xylaria mornandii Bertault, 1984
 Xylaria multipartita J.H.Mill. & L.W.Nielsen, 1957
 Xylaria multiplex (Kunze) Fr., 1851
 Xylaria musooriensis Dargan, 1982
 Xylaria mycelioides Lloyd, 1924
 Xylaria myosurus Mont., 1855
 Xylaria myrosimila Lloyd, 1925

N 

Xylaria nelumboniformis Hai X.Ma, Lar.N.Vassiljeva & Yu Li, 2017
 Xylaria nigromedullosa Trierv.-Per. & A.I.Romero, 2009

O 

Xylaria obovata (Berk.) Berk., 1851
 Xylaria obtusispora J.Fourn. & Lechat, 2018
 Xylaria ochraceostroma Y.M.Ju & H.M.Hsieh, 2008
 Xylaria opulenta Bat. & A.F.Vital, 1948
 Xylaria oxyacanthae Tul. & C.Tul., 1863

P 

Xylaria palmicola G.Winter, 1887
 Xylaria papillata Syd. & P.Syd., 1909
 Xylaria papillatoides J.Fourn. & Lechat, 2018
 Xylaria papulis Lloyd, 1920
 Xylaria papyrifera (Link) Fr., 1851
 Xylaria parvula J.Fourn. & Lechat, 2018
 Xylaria patrisiae Henn., 1904
 Xylaria paulistana Bat. & A.F.Vital, 1956
 Xylaria peltiformis J.Fourn. & Lechat, 2018
 Xylaria penicilliopsis (Henn.) Y.M.Ju, 2016
 Xylaria perezsilvae F.San Martín & P.Lavín, 1999
 Xylaria petchii Lloyd, 1924
 Xylaria pisoniae D.Scott, J.D.Rogers & Y.M.Ju, 2001
 Xylaria placenta (Petch) A.Pande, 2008
 Xylaria platypoda (Lév.) Fr., 1851
 Xylaria plumbea J.D.Rogers & Samuels, 1988
 Xylaria polymorpha (Pers.) Grev., 1824
 Xylaria polyramosa Y.X.Li & H.J.Li, 1994
 Xylaria polytricha Colenso, 1885
 Xylaria ponapeana Kobayasi, 1982
 Xylaria potentillae A-S.Xu, 1999
 Xylaria praefecta Lloyd, 1924
 Xylaria primorskensis Y.M.Ju, H.M.Hsieh, Lar.N.Vassiljeva & Akulov, 2009
 Xylaria psamathos Boise, 1982
 Xylaria pseudoapiculata Hamme & Guerrero, 1997
 Xylaria psidii J.D.Rogers & Hemmes, 1992
 Xylaria pterula Bertault, 1984
 Xylaria punjabensis Dargan & M.Singh, 1982

Q 

Xylaria queenslandica Joanne E.Taylor, K.D.Hyde & E.B.G.Jones, 2003
 Xylaria quercinophila F.San Martín, J.D.Rogers & P.Lavín, 2001

R 

Xylaria ramosa Lloyd, 1936
 Xylaria ramus Lloyd, 1924
 Xylaria reperta Bat. & A.F.Vital, 1956
 Xylaria reticulata Lloyd, 1925
 Xylaria rhopaloides Mont., 1855
 Xylaria rhytidosperma J.Fourn. & Lechat, 2018
 Xylaria rimulata Lloyd, 1925
 Xylaria ripicola Chang S.Kim & S.K.Han, 2016
 Xylaria rosea Beeli, 1926
 Xylaria rossmaniae Y.M.Ju, J.D.Rogers & H.M.Hsieh, 2018

S 

Xylaria salonensis Recio, 1992
 Xylaria sanchezii Lloyd, 1924
 Xylaria scabriclavula F.San Martín & J.D.Rogers, 1989
 Xylaria schreuderiana Van der Byl, 1932
 Xylaria scopiformis Kunze ex Mont., 1840
 Xylaria semiglobosa G.Huang & L.Guo, 2015
 Xylaria sibirica Y.M.Ju, H.M.Hsieh, Lar.N.Vassiljeva & Akulov, 2009
 Xylaria sicula Pass. & Beltrani, 1882
 Xylaria sphaerica G.Huang & L.Guo, 2015
 Xylaria squamulosa F.San Martín & J.D.Rogers, 1989
 Xylaria stilbohypoxyloides Hladki & A.I.Romero, 2010
 Xylaria stromafera Lloyd, 1924
 Xylaria subcoccophora F.San Martín & P.Lavín, 2001
 Xylaria symploci A.Pande, Waing., Punekar & Ranadive, 2005

T 

Xylaria tanganyikaensis (Dennis) D.Hawksw., 1973
 Xylaria tectonae A.Pande & Waing., 2004
 Xylaria tenuispora (Dennis) D.Hawksw., 1973
 Xylaria terminaliae-bellericae A.Pande & Waing., 2004
 Xylaria terminaliae-crenulatae A.Pande & Waing., 2004
 Xylaria termiticola (Okane & Nakagiri) Y.M.Ju, 2016
 Xylaria thailandica Srihanant, Petcharat & Lar.N.Vassiljeva, 2015
 Xylaria theissenii Lloyd, 1917
 Xylaria thindii Waraitch, 1982
 Xylaria tischeri Mattir., 1932
 Xylaria tolosa Rodway, 1926
 Xylaria tuberiformis Berk., 1855
 Xylaria tuberosa Cooke, 1883
 Xylaria tucumanensis Hladki & A.I.Romero, 2010
 Xylaria tumulosa F.San Martín, J.D.Rogers & P.Lavín, 2001

U 

Xylaria umbonata J.D.Rogers & Y.M.Ju, 2004
 Xylaria uniapiculata F.San Martín & J.D.Rogers, 1989

V 

Xylaria vaporaria Berk., 1864
 Xylaria vasconica J.Fourn. & M.Stadler, 2011
 Xylaria violaceorosea J.Fourn., A.Román, Balda & E.Rubio, 2014
 Xylaria vivantii Y.M.Ju, J.D.Rogers, J.Fourn. & H.M.Hsieh, 2018

W 

Xylaria wellingtonensis J.D.Rogers & Samuels, 1987
 Xylaria wulaiensis Y.M.Ju & Tzean, 1985

Z 

Xylaria zealandica Cooke, 1879

Примітки

Посилання 
 

 
Ксиларія
Ксиларія